Linser ist der Familienname folgender Personen:

 Edi Linser (1894–1929), österreichischer Motorradrennfahrer
 Franz Linser (* 1961), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Hans Linser (1907–1991), österreichischer Agrikulturchemiker
 Karl Linser (1895–1976), deutscher Dermatologe
 Paul Linser (1871–1963), erster Lehrstuhlinhaber für Dermatologie und Venerologie in Tübingen

Siehe auch:
 Motorfahrzeugfabrik Ch. Linser, Hersteller von Fahrzeugen und Fahrzeugzubehör aus Österreich-Ungarn, später Tschechoslowakei